Cai River ist Name folgender Flüsse:

 Caí River, Zufluss zum Rio Grande do Sul, Brasilien
 Cái River, Vietnam